Justus von Liebig – niemiecki chemik
 Justus-Liebig-Universität Gießen – niemiecki uniwersytet
 Rimae Liebig, dawna grupa rowów na powierzchni Księżyc a o średnicy około 140 km
 Rupes Liebig, uskok tektoniczny na powierzchni Księżyc a o długości około 180 km
 (69286) von Liebig (1990 TN9), planetoida z grupy pasa głównego asteroid okrążająca Słońce